

Persone
Achille Graziani – archeologo italiano
Alfredo Graziani – militare italiano
Andrea Graziani – militare italiano
Antonio Graziani – politico italiano 
Ariel Graziani – calciatore argentino naturalizzato ecuadoriano
Augusto Graziani (1865-1944) – economista italiano
Augusto Guido Graziani (1933-2014) – economista e politico italiano
Bonifazio Graziani – compositore italiano
Carlo Graziani – violoncellista e compositore italiano
Carlo Alberto Graziani – politico e giurista italiano
Clemente Graziani – politico italiano
Domenico Graziani – arcivescovo cattolico italiano
Emma Graziani – pallavolista italiana
Enrico Giuseppe Graziani – politico italiano
Ercole Graziani – pittore italiano
Filippo Graziani – cantautore italiano
Francesco Graziani, detto Ciccio – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Francesco Graziani – baritono italiano
Francesco Ballanti Graziani – decoratore italiano
Gabriele Graziani – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Galeotto Graziani – nobile e vescovo cattolico italiano
Gașpar Graziani – militare italiano
Gino Graziani – imprenditore italiano
Girolamo Graziani – poeta e letterato italiano
Giovanni Magherini Graziani – storico dell'arte, filologo e scrittore italiano
Giulio Cesare Graziani – generale e aviatore
Guido Graziani – allenatore di pallacanestro e di baseball e dirigente sportivo italiano
Ivan Graziani (1945-1997) – cantautore e chitarrista italiano
Izhak Graziani – direttore d'orchestra israeliano
Jean César Graziani – generale francese
Lodovico Graziani – tenore italiano
Marina Graziani – showgirl italiana
Mauro Graziani – astronomo amatoriale italiano
Paolo Graziani – ingegnere e dirigente sportivo italiano
Rodolfo Graziani – generale e politico italiano
Sergio Graziani – attore e doppiatore italiano
Simone Graziani – nobile, abate e umanista italiano
Stefano Graziani – giurista italiano
Vito Graziani – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Altro 
 70º Stormo Giulio Cesare Graziani – scuola di volo dell'Aeronautica Militare italiana
 Bando Graziani – serie di bandi di reclutamento militare obbligatorio (1943-1945)
Ivan Graziani – album dell'omonimo cantautore
Palazzo Graziani – edificio storico di Alvito
Silvia Graziani – personaggio della soap opera Un posto al sole